Fredriksson :
 Erik Fredriksson (1943-), arbitre suédois ;
 Erik Algot Fredriksson (1885-1930),  tireur à la corde suédois ;
 Gert Fredriksson (1919-2006), kayakiste suédois ;
 Marianne Fredriksson (1927-2007), écrivaine suédoise ;
 Marie Fredriksson (1958-2019), chanteuse suédoise ;
 Mathias Fredriksson (1973-), skieur de fond suédois ;
 Stig Fredriksson (1956-), footballeur suédois ;
 Thobias Fredriksson (1975-), skieur de fond suédois ;

Homonymie de patronyme suédois